Lucius Gellius ist der Name folgender Personen:
 
 Lucius Gellius (Baumeister), Erbauer des Rundtempels in Tibur